Lichtwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Lichtwitz, Gründer der Likörfabrik in Österreich-Schlesien E. Lichtwitz & Co.
 Ernst Lichtwitz (* 8. Februar 1886 in Troppau; † 4. Dezember 1941 Prag), Teilinhaber von E. Lichtwitz & Co.
 Alfred Lichtwitz, Bruder von Ernst Lichtwitz († 1942 ? im Konzentrationslager)
 Leopold Lichtwitz (1876–1943), deutscher Arzt
 Kurt Lichtwitz (1881–1933), deutscher Arzt und Klinikdirektor, Bruder von Leopold Lichtwitz

Siehe auch:
 Leopold-Lichtwitz-Medaille, Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)